Шотландский Первый Дивизион 1951/1952 () — 55-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 8 сентября 1951 года и закончился 30 апреля 1952 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1951/1952
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1951 году
Спорт в Шотландии в 1952 году